Cimolodonta — підряд викопних ссавців ряду Багатогорбкозубі (Multituberculata). Представники ряду вели спосіб життя подібний до сучасних гризунів.

Класифікація 
Підряд †Cimolodonta McKenna, 1975
 Надродина Incertae sedis
 Родина Incertae sedis
 Підродина Incertae sedis
 Рід ? Ameribaatar Eaton & Cifelli, 2001
 Рід ? Bryceomys Eaton, 1995
 Рід Cedaromys Eaton & Cifelli, 2001
 Рід ? Dakotamys Eaton, 1995; (Early Cretaceous, Central North America)
 Рід ? Fractimus Higgins, 2003
 Рід Halodon Marsh, 1889
 Рід Ptilodus (Marsh, 1889) Gidley, 1909
 Рід ? Uzbekbaatar Kielan-Jaworowska & Nesov, 1992
 Рід ? Barbatodon Rãdulescu & Samson, 1986
 «Paracimexomys group» Archibald, 1982
 Рід Paracimexomys Archibald, 1982
 Рід ? Cimexomys Fox, 1971
 Рід Cimexomys Sloan & Van Valen, 1965 sensu stricto?
 Родина Boffidae Hahn & Hahn, 1983
 Рід Boffius Vianey-Liaud, 1979
 Родина Cimolomyidae Marsh, 1889 sensu Kielan-Jaworowska & Hurum, 2001
 Рід Essonodon Simpson, 1927
 Рід Buginbaatar Kielan-Jaworowska & Sochava, 1969
 Рід Meniscoessus Cope, 1882 (syn. Dipriodon Marsh, 1889, Tripriodon Marsh, 1889, Selenacodon Marsh, 1889, Halodon Marsh, 1889, Oracodon Marsh, 1889)
 Рід Cimolomys Marsh, 1889 (syn. ?Allacodon Marsh, 1889; Meniscoessus; Ptilodus; Selenacodon Marsh, 1889)
 Надродина Ptilodontoidea Cope, 1887 sensu McKenna & Bell, 1997 & Kielan-Jaworowska & Hurum, 2001
 Родина Cimolodontidae Marsh, 1889 sensu Kielan-Jaworowska & Hurum, 2001
 Рід Liotomus Lemoine, 1882
 Рід Essonodon Simpson, 1927
 Рід Anconodon Jepsen, 1940
 Рід Cimolodon Marsh, 1889 [syn. Nanomys Marsh, 1889, Nonomyops Marsh, 1892]
 Рід Neoliotomus Jepsen, 1930
 Родина Ptilodontidae Cope, 1887 sensu McKenna & Bell, 1997
 Підродина Neoplagiaulacidae Ameghino, 1890 (syn Neoplagiaulacinae Ameghino, 1890 sensu McKenna & Bell, 1997)
 Рід Mesodma Marsh, 1889
 Рід Ectypodus Matthew & Cranger, 1921 (Syn. Charlesmooria Kühne, 1969)
 Рід Mimetodon Jepsen, 1940
 Рід Neoplagiaulax Lemoine, 1882
 Рід Parectypodus Jepsen, 1930
 Рід Carnaysia Vianey-Liaud, 1986
 Рід Krauseia Vianey-Liaud, 1986
 Рід Xironomys Rigby, 1980
 Рід Xancolomys Rigby, 1980
 Рід Mesodmops Tong & Wang, 1994
 Підродина Ptilodontidae Cope, 1887 (syn Ptilodontinae Cope, 1887 sensu McKenna & Bell, 1997)
 Рід Kimbetohia Simpson, 1936
 Рід Ptilodus Cope, 1881 (Chirox Cope, 1884)
 Рід Baiotomeus Krause, 1987
 Рід Prochetodon Jepsen, 1940
 Рід Kogaionidae Rãdulescu & Samson, 1996
 Рід Hainina Vianey-Liaud, 1979
 Підродина Eucosmodontidae Jepsen, 1940 sensu Kielan-Jaworowska & Hurum, 2001 (syn. Eucosmodontinae Jepsen, 1940 sensu McKenna & Bell, 1997)
 Рід Clemensodon Krause, 1992
 Genus Eucosmodon Matthew & Granger, 1921
 Рід Stygimys Sloan & Van Valen, 1965
 Підродина Microcosmodontidae Holtzman & Wolberg, 1977 (syn Microcosmodontinae Holtzman & Wolberg, 1977 McKenna & Bell, 1997)
 Рід Pentacosmodon Jepsen, 1940
 Рід Acheronodon Archibald, 1982
 Рід Microcosmodon Jepsen, 1930
 Надродина Djadochtatheroidea Kielan-Jaworowska & Hurum, 1997 sensu Kielan-Jaworowska & Hurum, 2001 (syn Djadochtatheria Kielan-Jaworowska & Hurum, 1997)
 Рід ? Bulganbaatar Kielan-Jaworowska, 1974
 Рід ? Chulsanbaatar Kielan-Jaworowska, 1974
 Рід Nemegtbaatar Kielan-Jaworowska, 1974
 Родина Sloanbaataridae Kielan-Jaworowska, 1974
 Рід Kamptobaatar Kielan-Jaworowska, 1970
 Рід Nessovbaatar Kielan-Jaworowska & Hurum, 1997
 Рід Sloanbaatar Kielan-Jaworowska, 1974
 Родина Djadochtatheriidae Kielan-Jaworowska & Hurum, 1997
 Рід Djadochtatherium Simpson, 1925
 Рід Catopsbaatar Kielan-Jaworowska, 1974
 Рід Tombaatar Kielan-Jaworowska, 1974
 Рід Kryptobaatar Kielan-Jaworowska, 1970 (syn Gobibaatar Kielan-Jaworowska, 1970, Tugrigbaatar Kielan-Jaworowska & Dashzeveg, 1978)
 Надродина Taeniolabidoidea Granger & Simpson, 1929 sensu Kielan-Jaworowska & Hurum, 2001
 Родина Taeniolabididae Granger & Simpson, 1929
 Рід Catopsalis Cope, 1882
 Рід Prionessus Matthew & Granger, 1925
 Рід Lambdopsalis Chow & Qi, 1978
 Рід Sphenopsalis Matthew, Granger & Simpson, 1928
 Рід Taeniolabis Cope, 1882

Філогенія 
Кладограма, що зображує родинні зв'язки групи:

Посилання 
 Kielan-Jaworowska Z. and Hurum J.H. (2001), «Phylogeny and Systematics of multituberculate mammals». Paleontology 44, p. 389-429.
 Much of this information has been derived from   Multituberculata Cope, 1884.

Багатогорбкозубі